Clearwater River (clear water engl. für „klares Wasser“) ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Clearwater River (Athabasca River), in Alberta und Saskatchewan
 Clearwater River (North Saskatchewan River), in Alberta
 Clearwater River (North Thompson River), in British Columbia
 früherer Name des Chutine River, Nebenfluss des Stikine River, British Columbia
 englischer Name des Rivière à l’Eau Claire, in Nunavik, Québec
 
in den Vereinigten Staaten:
 Clearwater River (Blackfoot River), in Montana
 Clearwater River (Idaho), Nebenfluss des Snake River in Idaho
 Clearwater River (Mississippi River), in Minnesota
 Clearwater River (North Umpqua River), in Oregon 
 Clearwater River (Queets River), in Washington
 Clearwater River (Red Lake River), in Minnesota
 Clearwater River (White River), in Washington

in Neuseeland:
 Clearwater River (Cook River)